Eschdorf (luks. Eschduerf) – wieś w północno-zachodnim Luksemburgu, ośrodek administracyjny gminy Heiderscheid. Wieś zamieszkują 433 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch